Istana Negara ist der Name folgender Gebäude:

 Istana Negara (Indonesien), Palast in Jakarta
 Istana Negara (Malaysia), Ehemalige Residenz des Königs von Malaysia
 Istana Negara Jalan Duta, Residenz des Königs von Malaysia